

Словаччина 

 Краліки (Словаччина) — село в Банськобистрицькому окрузі Банськобистрицького краю Словаччини.

Чехія 

 Краліки (Градець-Кралове)
 Краліки (Усті-над-Орлиццю)